Ел Пиједрон има више значења:

 Ел Пиједрон (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пиједрон (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику